Hot Pursuit steht für:

 Hot Pursuit (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1984) 
 Hot Pursuit, Originaltitel von Danny, immer fünf Minuten zu spät, US-amerikanischer Film von Steven Lisberger (1987) 
 Hot Pursuit, Originaltitel von Miss Bodyguard – In High Heels auf der Flucht, US-amerikanischer Film von Anne Fletcher (2015)